Lyklafell kan syfta på följande platser:

Island 

 Lyklafell (berg), Norðurland vestra, 
 Lyklafell (kulle), Höfuðborgarsvæði, 

Robotskapade Islandförgreningar